Griselda (Vivaldi), òpera en tres actes d'Antonio Vivaldi, segons un llibret d'Apostolo Zeno revisat per Carlo Goldoni estrenada el 1735 al Teatro San Samuele de Venècia 
 Griselda (Bononcini), òpera en tres actes composta per Giovanni Bononcini sobre un llibret italià de Paolo Antonio Rolli, basat en un d'Apostolo Zeno, basat en Decameró de Boccaccio estrenada al King's Theatre de Londres el 1722
 Griselda (Scarlatti), opera seria en tres actes amb música del compositor Alessandro Scarlatti

 Griselda (Mandanici)
 Griselda (Pollarolo)
 Griselda (Cottrau)